W-Klasse bzw. Klasse W steht für:
 Spektralklasse W, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse
 U-Boot-Klasse W, U-Boot-Klasse der britischen Royal Navy
 W-Klasse, Schiffsklasse der britischen Royal Navy, siehe V- und W-Klasse #Die W-Klasse
 W-Klasse, britische Zerstörerklasse, siehe S- bis W-Klasse
 W- und Z-Klasse, britische Zerstörerklasse
 W-Klasse, Frachtschiffbaureihe der Bremer Reederei DDG „Hansa“, siehe Wartenfels-Klasse
 W-Klasse, verkürzte Bezeichnung einer Fährschiffsklasse der britischen Reederei Wightlink, siehe Wight-Klasse
 Arklow-W-Klasse, zwei Frachtschiffsklassen der irischen Reederei Arklow Shipping
 Arklow-W-Klasse (2003)
 Arklow-W-Klasse (2018)
 Klasse W (Töpfer), antike attisch-griechische Keramikklasse/Töpfer plastischer rotfiguriger Vasen
 W class, Fahrzeugtyp der Straßenbahn Melbourne, siehe Straßenbahn Melbourne#W-class

Siehe auch:
 Baureihe W (Begriffsklärung)
 W-Serie (Begriffsklärung)